Ilium puede referirse a:

Anatomía 
 Ileum o Íleo, sección tercera y final del intestino delgado, en el aparato digestivo.
 Hueso ilion, ilion o ilium, el hueso más grande de la pelvis.

Lugares 
 Ilion (Ἴλιον) o, latinizado, Ilium, otro nombre para la ciudad legendaria de Troya, de donde proviene la obra de Homero Ilíada.
 Ilium (Epiro), antigua ciudad de Epiro, Grecia.
 Illium, lugar ficticio en Mass Effect 2.

Otros 
 Ilium (novela), novela de ciencia ficción de 2003 de Dan Simmons.